Mistrzostwa Europy w Futsalu 1996 – 1. edycja turnieju finałowego Mistrzostw Europy w futsalu, przeprowadzona w dniach 8-14 stycznia 1996 w Kordobie (Hiszpania), jako impreza eksperymentalna pod nazwą Europejski Turniej Futsalu, a po latach uznana przez UEFA za inauguracyjny czempionat starego kontynentu.

Wzięło w nim udział 6 reprezentacji narodowych. Mistrzem Europy została Hiszpania, pokonując w finale 5:3 Rosję.

Turniej został rozegrany w hali Pabellón Municipal de los Deportes Vista Alegre, której trybuny na czas mistrzostw mogły pomieścić 4000 widzów.

Przebieg turnieju 
Turniej podzielono na fazę grupową oraz fazę pucharową (półfinały, mecz o 5. miejsce, mecz o 3. miejsce oraz finał).

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
MISTRZ EUROPY 1996

HISZPANIA PIERWSZY TYTUŁ

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w futsalu

Linki zewnętrzne 
 

1996 w piłce nożnej
Futsal w Hiszpanii
1996
1996 w Hiszpanii
Kordoba